Alfredo Ciucci – calciatore italiano
 Antonio Filippo Ciucci – fisico e medico italiano
 Emidio Ciucci – architetto italiano
 Emiliano Ciucci – calciatore argentino
 Stefano Ciucci – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano